

Полібіно — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Полібіно — село, Данковський район, Липецька область
 Полібіно — село, Поріцький район, Чувашія